Niat est un patronyme bamiléké au Cameroun.

Niat peut désigner:

Patronyme 

 Marcel Niat Njifenji, homme politique camerounais ;
 Eric Aimé Niat homme politique camerounais;
 Julienne Niat, femme politique camerounaise.

Homonymie de patronyme
Patronyme camerounais